Het tennistoernooi Australian Open werd in 1971 bij de vrouwen voor de 45e keer gehouden. De als eerste geplaatste Australische Margaret Court won het toernooi voor de tiende keer door in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Evonne Goolagong met 2-6, 7-6 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
  Margaret Court (winnares)
  Evonne Goolagong (finale)
 n/a
  Gail Chanfreau (eerste ronde)
  Patti Hogan (tweede ronde)
  Kerry Harris (eerste ronde)
  Winnie Shaw (halve finale)
  Helen Gourlay (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
Tennis in 1971
Sportevenement in Sydney